Family (englisch für „Familie“) steht für:
 Family (Zeitschrift), eine Zeitschrift
 family. Die Tiroler Familienpartei, zur Landtagswahl in Tirol 2018 angetretene Partei

Bands:
 Family (Band), britische Rock-Band
 Family (spanische Band), spanische Pop-Band 

Filme und Fernsehserien:
 Family, US-amerikanische Fernsehserie, 1976–1980; siehe Eine amerikanische Familie
 Family (2001), japanischer Film, 2001
 Family: Ties of Blood, indischer Film, 2006

The Family steht für:
 The Family, evangelikal religiöses und politisches Netzwerk
 The Family (Band), US-amerikanische R&B-Band 
 The Family, US-amerikanisch-französischer Film, 2013; siehe Malavita – The Family

Siehe auch:
 Familly, französische Gemeinde